Шашикман () — село в Онгудайском районе Республики Алтай России. Административный центр Шашикманского сельского поселения.

История 
Село основано в 1829 году.

География 
Расположено в горно-степной зоне центральной части Республики Алтай и находится у впадении рек Шебелик и Шашикман в р. Урсул.

Уличная сеть состоит из девяти географических объектов: Заречный пер., ул. Заречная, ул. Молодежная, ул. Октябрьская, ул. Победы, ул. Подгорная, ул. Садовая, ул. Шибилик.

Абсолютная высота 958 метров выше уровня моря.

Население 

 Национальный состав
Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения алтайцы составляли 96 % от общей численности населения в 832 жителей

Инфраструктура 
На территории Шашикманского сельского поселения зарегистрировано 2 крестьянско-фермерских хозяйства и 12 индивидуальных предпринимателей деятельность которых направлена на производство  сельскохозяйственной продукции; туристический комплекс «Аил»; 5 частных продуктовых магазинов: «Тандалай», «Белуха», «Эммануил», «Яна», «Урсул»; хлебопекарня частного предпринимателя А.К. Кургулова.  

На территории Шашикманского сельского поселения для увековечения памяти погибшим в Великой Отечественной войне на добровольные взносы жителей села в 1986 году построен памятник «Мемориал Славы». Этот памятник вошел в число лучших памятников Алтайского края.

В Шашикманской  общеобразовательной средней школе  обучаются  120 детей, в 2 смены.  Детский сад «Солнышко»  посещают 20 детей дошкольного возраста. Для обслуживания населения имеется отделение почтовой связи ФГУП Почта России (ул. Победы, 4), фельдшерско-акушерский пункт Онгудайской районной больницы.

«Шашикманская средняя общеобразовательная школа» (ул. Победы, 14).

Администрация сельского поселения

Транспорт 
Село стоит у федеральной автомобильной трассы Р-256 «Чуйский тракт».

Просёлочные дороги.

Примечания 

Населённые пункты Онгудайского района